De Parkstraat is een laat-19e-eeuwse straat aan de noordzijde van de binnenstad in de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in noordelijke richting van het Nolensplein tot aan de kruising met de Hogeweg/Noord-Binnensingel/Noord-Buitensingel. Anders dan de andere straten aan deze zijde betreft dit een brede straat met een laanstructuur

Geschiedenis 
Nadat de vestingwerken van Venlo bij Koninklijk Besluit vanaf 1867 werden gesloopt, kreeg Frits van Gendt de opdracht om een plan van uitleg te ontwerpen. Hij stelde plannen op om de hele vestingstad te ontsluiten, met voornamelijk smalle panden aan lange straten. Daartoe ontwierp hij drie singels: de Zuidsingel, de Oostsingel (buiten het spooremplacement dat later het Julianapark werd en na de Tweede Wereldoorlog hernoemd tot Burgemeester Van Rijnsingel, naar voormalig burgemeester Hermanus van Rijn) en de Noordsingel. Dit plan werd in 1872 gepresenteerd, en werd de jaren daarop verwezenlijkt. Daarbij werd echter de Noordsingel in drie stukken verdeeld: de Noord-Buitensingel, de Noord-Binnensingel en de Mercatorstraat. Tussen deze singel en de Goltziusstraat werden enkele verbindingsstraten aangelegd, met de Parkstraat als belangrijkste. Deze straat gaat vanaf de kruising in noordelijk richting verder als Hogeweg.

Tijdens de oorlog werd een aantal panden aan deze straat door bombardementen verwoest. Daarvoor in de plaats kwam nieuwbouw. Op de hoek met het Nolensplein, aan westzijde, lag tot 1970 het kantongerecht, dat in 1898 werd gebouwd. Door een brand werd het pand volledig verwoest, waarop nieuwbouw volgde. In de tweede helft van de 19e eeuw werd de straat gebruikt voor evenementen zoals een kermis en diverse festivals.

Monumenten 
In de straat ligt een tweetal gemeentelijk monumenten, te weten:

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Externe link 
 LEM historische encyclopedie, gerelateerde onderwerpen

Straat in Venlo